McIntyre est un nom de famille écossais provenant du gaélique Mac an t-Saoir signifiant littéralement « fils du charpentier ».

Lieux 
  McIntyre, commune de l'État de Géorgie, aux États-Unis,
 McIntyre, une municipalité du comté de Grey, en Ontario, au Canada,
  McIntyre, petite municipalité du canton de Loyalist, en Ontario, au Canada.

Patronyme 
 Andy McIntyre (1955-), joueur de rugby à XV australien.
 Annabelle McIntyre (1996-), rameuse australienne.
 Anthea McIntyre (1954-), femme politique britannique.
 Bird McIntyre (1958-), chanteur thaïlandais.
 Cameron McIntyre (1981-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Donald McIntyre (1934-), baryton-basse néo-zélandais.
 Drew McIntyre (1985-), catcheur écossais.
Eilidh McIntyre (1994-), skipper britannique.
 James Francis McIntyre (1886-1979), cardinal américain.
 Joey McIntyre (1972-), membre du groupe New Kids On The Block.
 John McIntyre (1954-), maquettiste, scénariste et animateur américain.
 Ken McIntyre (1931-2001), musicien de jazz américain.
 Kenneth McIntyre (1910-2004), avocat, historien et mathématicien australien.
 Larry McIntyre (1949-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Liz McIntyre (1965-), skieuse acrobatique américaine.
 Melissa McIntyre (1986-), actrice canadienne.
 Paul McIntyre (1944-), avocat et un homme politique canadien.
 , plusieurs personnes portent ce nom.
 Stephen McIntyre (1947-), mathématicien intervenant dans la question du réchauffement climatique.
 Velvet McIntyre (1962-), catcheuse canado-irlandaise.
 Vonda McIntyre (1948-2019), écrivaine de science-fiction américaine.
 William McIntyre (1918-2009), juge canadien.
 Codi Miller-McIntyre (1994-), basketteur américain.

Autres 
 Douglas & McIntyre est une maison d'édition canadienne.
 McIntyre Final Eight System est un système de playoff utilisé pour le Rugby à XIII australien.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme